Antonin Scalia (1936-2016), juge à la Cour suprême des États-Unis de 1986 à 2016. 
 Daniela Scalia (1975-), journaliste, animatrice de télévision, productrice et actrice italienne.
 Jack Scalia, acteur américain né en 1950.
 Pietro Scalia, réalisateur et monteur de cinéma italien né en 1960. 
 Silvia Scalia, nageuse italienne née en 1995.